Клиффорд (Клифф) Уайли (; ) — американский легкоатлет, специалист по бегу на короткие дистанции. Входил в число сильнейших спринтеров США в конце 1970-х — начале 1980-х годов, двукратный чемпион Панамериканских игр, двукратный чемпион летних Универсиад, победитель и призёр первенств национального значения, бывший рекордсмен мира в эстафете 4 × 100 метров.

Биография 
Клифф Уайли родился 21 мая 1955 года.

Занимался бегом во время учёбы в старшей школе в Балтиморе, затем поступил в Канзасский университет — состоял в местной легкоатлетической команде «Канзас Джейхокс», неоднократно принимал участие в различных студенческих стартах.

Пытался пройти отбор на летние Олимпийские игры 1976 года в Монреале в дисциплинах 100 и 200 метров, но на отборочном турнире сумел дойти лишь до стадии четвертьфиналов.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 1977 года, когда вошёл в состав американской национальной сборной и выступил на Кубке мира в Дюссельдорфе, где вместе с соотечественниками Биллом Коллинзом, Стивом Риддиком и Стивом Уильямсом превзошёл всех соперников в эстафете 4 × 100 метров и установил новый мировой рекорд — 38,03.

В 1979 году стал бронзовым призёром чемпионата США в беге на 200 метров. В эстафете 4 × 100 метров одержал победу на VII летней Спартакиаде народов СССР в Москве и на Панамериканских играх в Сан-Хуане.

Став вторым на национальном олимпийском отборочном турнире в Юджине, в 1980 году должен был принять участие в Олимпийских играх в Москве, однако Соединённые Штаты вместе с несколькими другими западными странами бойкотировали эти соревнования по политическим причинам. С другими лишёнными Олимпиады американскими спортсменами Уайли посетил Белый дом и встретился с президентом Джимми Картером. «Я понимал ситуацию, но мне хотелось сказать ему, что он использует для борьбы не тот инструмент. Было много разговоров о необходимости жертвы. Но я думал, что жертва — это дело добровольное».

В 1981 году Клифф Уайли победил на чемпионате США в беге на 400 метров. В той же дисциплине завоевал золото на Универсиаде в Бухаресте и на Кубке мира в Риме. В Риме также занял первое место в эстафете 4 × 400 метров.

В 1982 году защитил звание чемпиона США на дистанции 400 метров.

В 1983 году выиграл эстафету 4 × 400 метров на Универсиаде в Эдмонтоне, одержал победу в беге на 400 метров на Панамериканских играх в Каракасе.

Находясь в числе сильнейших американских спринтеров, в 1984 году планировал бежать на домашних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, но из-за травмы неудачно выступил на национальном отборочном турнире и завершил спортивную карьеру.

Будучи по образованию юристом, впоследствии работал адвокатом. Проявил себя как тренер по лёгкой атлетике, организатор легкоатлетических турниров.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции США
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Чемпионы США по лёгкой атлетике
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Выпускники Канзасского университета